Исидор I († 1349) — Вселенский патриарх Константинополя (1347—1349).
 Исидор II († 31.03.1462) — Вселенский патриарх Константинополя (май 1456 — 31 марта 1462)
 Исидор Киевский (1380—1463) — Латинский патриарх Константинополя (20.04.1458 — 27.04.1463), митрополит киевский и всея Руси (1437—1442)